Atherly ist der Familienname folgender Personen:

 Courtney Atherly (1948–2000), guyanischer Boxer
 Ian Atherly (* 1954), Radrennfahrer aus Trinidad und Tobago